Вишњове могу бити:

 Вишњове (Знојмо), варошица у округу Знојмо, Јужноморавски крај, Чешка Република
 Вишњове (Жилина), насељено мјесто у округу Жилина, Жилински крај, Словачка Република
 Вишњове (Ново Место на Ваху), насељено мјесто у округу Ново Место на Ваху, Тренчински крај, Словачка Република
 Вишњове (Ревуца), насељено мјесто у округу Ревуца, Банскобистрички крај, Словачка Република